МПТ может означать:

в организациях:
 МПТ (также МПиТ, М.П.и.Т.) — Министерство почт и телеграфов Российской империи
 МПТ (также МПиТ, М.П.и.Т.) — Министерство почт и телеграфов Временного правительства
 МПТ — Московский приборостроительный техникум

в технике:
 МПТ-1 — малогабаритная противолодочная торпеда, 1-й тип (серия советских противолодочных торпед)
 МПТ — мотовоз погрузочно-транспортный (семейство специализированных мотовозов Тихорецкого машиностроительного завода):
 МПТ4
 МПТ6
 МПТ-Г
 МПТ - металло-пластиковая труба

в медицине:
 МПТ — метадоновая поддерживающая терапия.